Hopman Cup 2008 byl 20. ročníkem Hopman Cupu, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se ho 8 týmů Světové skupiny včetně vítěze asijské kvalifikace.

Turnaj se konal od 3. do 9. ledna 2009 v australském Perthu.

Obhájcem z roku 2007 bylo družstvo Ruska.

Týmy a nasazení 
  – Serena Williamsová1/ Mardy Fish (vítězové)'  – Jelena Jankovićová / Novak Djoković (finále)  – Lucie Šafářová / Tomáš Berdych (základní skupina)  – Taťána Golovinová / Arnaud Clément (základní skupina)  – Gisela Dulková / Juan Ignacio Chela (základní skupina)  – Alicia Moliková / Peter Luczak (základní skupina)  – Sania Mirzaová / Rohan Bopanna (základní skupina)  – Sie Su-wej / Lu Jan-sun (základní skupina)''

1V prvním zápase USA proti Indii byla Serena Wiliamsová nemocná, a proto ji zastoupila Meghann Shaughnessyová.

Skupina A

Tabulka

Srbsko vs. Tchaj-wan

Francie vs. Argentina

Srbsko vs. Francie

Argentina vs. Tchaj-wan

Srbsko vs. Argentina

Francie vs. Tchaj-wan

Skupina B

Tabulka

Spojené státy americké vs. Indie

Česko vs. Austrálie

Spojené státy americké vs. Česko

Austrálie vs. Indie

Spojené státy americké vs. Austrálie

Česko vs. Indie

Finále

Srbsko vs. Spojené státy americké

Vítěz 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2008